Donzow ist der Familienname folgender Personen:
 Dmytro Donzow (1883–1973), ukrainischer Jurist und Publizist
 Oleg Donzow (* 1990), russischer Badmintonspieler